Lura (Noorwegen), een plaats in de Noorse provincie Rogaland
Lura (zangeres), Kaapverdiaans-Portugees zangeres
Nationaal park Lurë, oorspronkelijk Lura National Park
 Lurë (plaats), vroeger ook wel Lura genoemd, een plaats in Albanië

Zie ook 
 Lurë (doorverwijspagina)